Мартин Дечев е бивш български футболист, защитник.

Биография 
Юноша на ЦСКА от 1999, играе като десен защитник. През сезон 2009/10 започва да тренира с мъжете на ЦСКА, взиман е в групите, но не дебютира за тима, поради което е даден под наем в Локомотив Мездра през същия сезон. Започва следващия сезон в ЦСКА, след което през втората му част е даден под наем на Лудогорец Разград през пролетта на 2011. След още два сезона в ЦСКА преминава в Черно море Варна през лятото на 2012. През 2013 е в Монтана, а през 2014 е във Витоша Бистрица. През същата тази 2014 играе и за Оборище Панагюрище. През сезон 2015/16 е в Славия София.

Български футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Футболисти на Локомотив (Мездра)
Футболисти на Лудогорец (Разград)
Футболисти на Черно море (Варна)
Футболисти на Монтана
Футболисти на Славия (София)